Handicap (medisch)
Lichamelijke handicap
Verstandelijke beperking

Zie ook 
Beperkingen, beperkende maatregelen die aan een verdachte opgelegd kunnen worden tijdens voorlopige hechtenis